Kratochvíle může být :

 synonymum pro slovo zábava

 místní jméno
 Kratochvíle – zámek v jižních Čechách

 příjmení osob
 Jan Kratochvíle (1828–1880) – český politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Jan Milostín Kratochvíle (1818–1899) – český duchovní a politik, poslanec Říšského sněmu
 Karel Kratochvíle (1958) – český politik, poslanec PSP za ČSSD

Rozcestníky - příjmení